Miejscowości w USA:
 Bellflower – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Los Angeles
 Bellflower – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie McLean
 Bellflower – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
Gminy w USA:
 Bellflower (ang. Bellflower Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McLean